

Letteratura 
 Una cosa speciale (Something Special) – racconto di Iris Murdoch del 1957

Musica 
 Something Special – album dei The Kingston Trio del 1962
 Something Special – album di Kool & the Gang del 1981
 Something Special – album di George Strait del 1985
 Something Special – album di Sabrina Salerno del 1988
 Something Special – album di Dolly Parton del 1995
 Somethin' Special (Beijing Olympic Mix) – singolo di Colbie Caillat del 2008
 Something Special – brano musicale di Pop Smoke del 2020